Puke bezeichnet:

 Puke (Tongatapu), Ort auf Tongatapu, Tonga
 Te Puke, Ort in der Region Bay of Plenty in Neuseeland
 Mont Puke, Berg im französischen Überseegebiet Wallis und Futuna
 Puka (Albanien) (unbestimmte Form: Pukë), Hauptort der gleichnamige Gemeinde in Albanien
 Puke, EP der Punkrock-Band Guttermouth

Siehe auch:
 Puke Toropa Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika